Кастуэра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серена. Занимает площадь 432 км². Население — 6521 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 157 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Castuera

Муниципалитеты Бадахоса